Johnstone är ett engelskt efternamn,. Det kan avse:

Personer

 Banner Johnstone
 Davey Johnstone
 Diana Johnstone
 Keith Johnstone
 Parker Johnstone
 Sam Johnstone
 Tom Johnstone
 William W. Johnstone

Geografi

Storbritannien 

 Johnstone (ort), Skottland, Renfrewshire,

Se även
 Mount Johnstone, flera platser

Se även

 Johnston – grensida

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn